Andy Rihs (1942-2018), homme d'affaires suisse
 David Rihs (né en 1970), avocat, journaliste et producteur suisse
 Guillaume Rihs (né en 1984), écrivain suisse romand